Шихлинский — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Шихлинский, Али-Ага Исмаил-Ага оглы — военачальник Русской Императорской Армии и Азербайджанской Демократической Республики, военный деятель Советского государства, генерал от артиллерии.
 Шихлинский, Ариф Шериф оглы — советский ученый-геолог
 Шихлинский, Джавад-бек — военачальник Русской Императорской Армии, Азербайджанской Демократической Республики и Ирана, генерал-майор.
 Шихлинский, Зия Энвер оглы — азербайджанский кинорежиссёр и документалист.
 Шихлинский, Рустам-бек — полковник.
 Шихлы, Исмаил — народный писатель Азербайджана.
Шихлинская. Известные носители:
 Шихлинская, Лейла Фаррух кызы — киноактриса, балетмейстер-педагог, Народная артистка Азербайджана (1998).
 Шихлинская, Нигяр Гусейн Эфенди гызы — первая азербайджанская сестра милосердия.

Шихлинские